Petrakow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexandrowitsch Petrakow (1976–2013), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Jakowlewitsch Petrakow (1937–2014), russisch-sowjetischer Ökonom
 Witali Alexandrowitsch Petrakow (* 1954), sowjetischer Radsportler